Чистяко́в — російське прізвище.

Відомі носії 

 Чистяков Борис Ілліч(1914–1980) — український диригент
 Чистяков Віктор Васильович (1937—2006) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Чистяков Володимир Іванович (1891–1941) — генерал-майор, командир 24-го механізованого корпусу РСЧА
 Чистяков Євген Михайлович (1920—1960) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Чистяков Іван Михайлович (1900–1979) — генерал-полковник, Герой Радянського Союзу
 Чистяков Микола Петрович (1866–1932) — український оперний співак і педагог, заслужений артист УРСР
 Чистяков Михайло Миколайович (1896—1980) — радянський воєначальник, маршал артилерії.
 Чистяков Олександр Петрович (1880–1942) — російський актор
 Чистяков Сергій Олексійович — російський хокеїст/
Чистякова
 Чистякова Валентина Миколаївна (1900—1984) — українська театральна актриса і педагог. Народна артистка Української РСР (1943). Дружина та учениця видатного українського театрального режисера Леся Курбаса.
 Чистякова Галина Валентинівна ( 1962) — радянська, російська і словацька легкоатлетка, займалася стрибками в довжину і потрійним стрибком, чемпіонка світу та Європи, діюча рекордсменка світу в стрибках в довжину (7 м 52 см).